

Personen 
 Pol Pot (1925-1998), partijleider en premier van Cambodja
 Cor Pot (1951), voetbalteamleider

Huis, tuin en keuken 
 Pan (voorwerp), ook wel kookpot
 Pot (aardewerk)
 Bloempot
 Po (voorwerp)
 Closetpot van een wc
 Vuurpot
 Doofpot, een pot waar in woningen met kachelverwarming de nog niet uitgebrande brandstof in werd gestopt
 Lollepot, een stenen vuurpot die vrouwen in de 17e en 18e eeuw gebruikten om hun benen en onderlichaam te verwarmen
 hiervan afgeleid: de pejoratieve benaming voor een lesbienne

Overig 
 Cannabis (drug)
 Pot (spel)
 Gevangenis